Friedrich Husmann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Husmann (Heimatdichter) (auch Fritz Husmann; 1877–1950), deutscher Lehrer und Heimatdichter

Siehe auch:

 Fritz Husmann (Maler) (Friedrich Husmann; 1896–1982), deutscher Maler
 Friedrich Husemann (1887–1959), deutscher Mediziner
 Friedrich Hausmann